Alfa Romeo (automerk), een gerenommeerd Italiaans automerk met een sportief imago
Alfa Romeo (Formule 1), een Formule 1-team tussen 1950 en 1985, weer actief in 2019 als Alfa Romeo Racing